Ito o Itō es el apellido de las siguientes personas:
 Atsushi Itō (1983-), actor japonés;
 Jackeline Itō (1987-), modelo japonesa;
 Keisuke Itō (1803-1901), botánico japonés;
Yoshi Itô  botánico japonés
 Kiyoshi Itō (1915-2008), matemático japonés, que da nombre al Lema de Itō y al Algoritmo de inversión de Itō-Tsujii;
 Noizi Itō (1977-), dibujante de manga.
 Ito, apodo del futbolista Antonio Álvarez;
 Shizuka Itō (1980-), seiyū japonesa;
 Toyo Ito, arquitecto japonés.

Otros usos
 Itō, ciudad japonesa.

Apellidos japoneses